Гоце Христов Тенчов е български учен, лекар-рентгенолог, основател на ИСУЛ.

Биография 
Тенчов е роден в 1906 година в главния град на Македония, Солун, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Син е на доктор Христо Тенчов от Кукуш. В 1931 година завършва медицина в Софийския университет и след това започва работа като асистент в Института по физиотерапия и радиология при Медицинския факултет. В 1939 година специализира рентгенология и радиология в Берлин и Хамбург. От 1944 до 1945 година е инспектор по рентгенология в здравното министерство. От 1945 до 1947 година е началник на рентгеновото отделение в Окръжна болница. От 1947 година започва да преподава като доцент в Медицинския факултет, а от 1950 година е професор. В 1950 година е сред основателите на ИСУЛ и негов пръв ректор до 1952 година. Първи директор на създадения в 1951 година Научноизследователски институт по онкология. Автор е на няколко монографии по ренгенология и много други научни публикации. Баща е на физика Христо Тенчов, на биофизика академик Борис Тенчов и на инженер Людмила Тенчова.

Трудове 
 „Върху рентгеновата диагностика на мозъчния ехинокок“ (1946)
 „Томография на костите“ (1948)

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Български учени от Македония
Родени в Солун
Възпитаници на Софийския университет
Български онколози
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Гоце
По произход от Кукуш